Eschenried ist ein deutscher Ortsname:
 Eschenried (Bergkirchen), Ortsteil der Gemeinde Bergkirchen, Landkreis Dachau, Bayern, Deutschland
 Eschenried (Ostpreußen), bis 1938: Lipinsken, Kreis Johannisburg, Ostpreußen, seit 1945: Lipińskie (Biała Piska), Ort im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen